Dies ist eine Liste der Städte in Malta.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Malta ist das Gebiet um die Hauptstadt Valletta mit einer Einwohnerzahl von 255.763 (Stand 1. Januar 2006). Damit konzentriert sich 66 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. Die Stadt Valletta hat aber nur 5.700 Einwohner (2013) und liegt damit auf Platz 29 der größten Städte Maltas.

In der Tabelle sind die Städte über 5.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 16. November 1985, 26. November 1995 und 27. November 2005, eine offizielle Berechnung zum 31. Dezember 2013 sowie der Distrikt, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
  
Ber. = Berechnung

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Statistics Office
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Maltas

Nachweise 

 
Malta